10-й выпуск  Страде Бьянке — шоссейной однодневной велогонки по дорогам итальянской Тосканы. Юбилейная гонка имела категорию 1.НС прошла 5 марта в рамках UCI Europe Tour и итальянского шоссейного кубка. В третий раз победителем гонки стал Фабиан Канчеллара из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 18 команд (12 UCI WorldTeams, 6 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Всего на старт вышло 143 гонщика.

Российские участники
 : Николай Трусов (сход)

Маршрут 
Гонка стартовала на площади Пьяццале делла Либерта перед крепостью Медичи в Сиене (центр города состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия) вместо Сан-Джиминьяно и финишировал в самом сердце того же средневекового города на площади Пьяцца-дель-Кампо в том же городе, после небольшого мощёного подъёма на Via Santa Caterina с максимальным градиеннтом до 16%.

Изменение места старта сказалось на протяжённости маршрута. Она сократилась примерно на 20 км и составила 176 километров. Маршрут включал 52,8 километра грунтовых дорог разделённых на 9 участков. Дистаниция помимо грунтовых дорог, характеризовалась очень волнистым и ухабистым курсом, сопровождаемым многочисленными изгибами. На асфальтой части было два основных подъёма: перевал Роспатойо (5 км с градиентом 5%) и подъём на Монтальчино (4 км с градиентом 5%). 

Как и в предыдущих выпусках в двух километрах от финиша располагался подъём на Порта-ди-Фонтебранду с градиентом 9-10% и максимальным 16% на узком мощёном подъёме Виа-ди-Санта-Катерина в самом сердце средневекового города за 500 метров до финишной линии на площади Пьяцца-дель-Кампо.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2016 году
Март 2016 года